The Last Rose of Summer (en español «La Última Rosa del Verano») originalmente es un poema del irlandés Thomas Moore escrito en 1805, dos años más tarde Sir John Andrew Stevenson le pondría música al poema. Fue publicado en 1813 en la colección «A Section of Irish Melodies». Como canción se popularizó por la interpretación de Charlotte Church.

Análisis del poema 

La poesía utiliza metafóricamente "la última rosa" ante la tristeza de quedar solos después de que los seres queridos se han ido. Evoca la sensación de tristeza al final de la vida, ya que a su alrededor todo se ha desvanecido o muerto. A continuación surge el aislamiento, la rosa no tiene compañero alguno para "reflejar su rubor" o "dar suspiro por suspiro".

El acto de misericordia del poeta, es dejar que la flor se reúna con sus compañeros que yacen en el suelo. En el tercer verso, el poeta muestra su propósito, cuando llegue el momento en que todas las flores se marchiten incluyendo la última rosa, ya no desea vivir más. No concibe la vida sin amor y la amistad.

Historia 

Friedrich von Flotow utiliza la canción para su ópera titulada «Martha», quién es en realidad Lady Harriet haciéndose pasar por una campesina llamada Martha, ella se enamora del agricultor Lionel y, von Flotow pone como cortina musical The Last Rose of Summer. La ópera Martha fue muy popular a mediados del siglo XIX y se especula que fue a causa de la introducción del poema de Moore.

La canción es más conocida por el nombre de «Letzte Rose», ya que la traducción al alemán de la ópera tuvo mayor aceptación, incluso se la canta en italiano bajo el nombre de «Qui Sola Vergin Rosa».

Alusiones 

Se han hecho varias alusiones al poema de Moore, uno de los más conocidos está en Ulises del escritor irlandés James Joyce, en el texto corregido y publicado por Julio Verne llamado La estrella del Sur o en La piedra lunar de Wilkie Collins.

Ludwig van Beethoven compuso un tema y tres variaciones para flauta y piano, op. 105, sobre la base de la canción, al final de su vida; y Felix Mendelssohn compuso una Fantasía en Mi mayor, op. 15, sobre la base de la canción.

Letra

Actualidad 

El grupo Clannad realizó una versión de la canción en su álbum «Crann Ull». Otra intérprete fue Sarah Brightman en su álbum «The Trees They Grow So High». También fue interpretado por Celtic Woman, entre otros.

El grupo Judas Priest en 1977 grabó una canción titulada «The Last Rose of Summer» escrita por Rob Halford y Glenn Tipton que trata de un amor inquebrantable.

Véase también 
 Thomas Moore

Referencias 

Canciones de Irlanda
Canciones de folk
Poemas de Irlanda
Literatura de Irlanda del siglo XIX
Poemas del siglo XIX
Poemas de 1805

d:Q4373876